Чемпионат мира по кёрлингу среди мужчин 2005 прошёл в городе Виктория (пров. Британская Колумбия, Канада) со 2 по 10 апреля 2005 года. Турнир прошёл в 47-й раз. Канада приняла мужской чемпионат мира в 17-й раз. В Виктории турнир прошёл впервые.

Чемпионом мира стала (в 29-й раз в своей истории) сборная Канады, победив в финале сборную Шотландии со счётом 11:4. Третье место заняла сборная Германии, проигравшая полуфинал. Четвёртое место заняла сборная Норвегии, проигравшая сборной Канады четвертьфинал между командами, занявшими на групповом этапе 3-е и 4-е место. Матч за бронзовые медали не проводился.

Впервые число команд-участников чемпионата было увеличено с 10 до 12. Также впервые на стадии плей-офф олимпийская система была заменена на розыгрыш по системе Пейджа.

Впервые начиная с 1988 мужской чемпионат мира проходил отдельно от , прошедшего в марте 2005 в городе Пейсли (Шотландия).

Формат соревнований 
Сначала все команды участвуют в групповом этапе, в котором каждая сборная сыграет по разу с каждой. Четыре лучших команды проходят в стадию плей-офф, разыгрывающуюся по «системе с выбыванием Пейджа» (): в четвертьфинале-1 занявшая на групповом этапе 1-е место команда играет со 2-й, победитель выходит напрямую в финал, проигравший играет в полуфинале с победителем четвертьфинала-2 (между 3-й и 4-й командами) за выход в финал. Матч за бронзовую медаль не проводится (эти матчи вновь стали проводиться на ), занявшей 3-е место в чемпионате считается команда, проигравшая полуфинал.

Команды-участницы 
Участниками турнира стали сборная Канады (как сборная принимающей страны; Канаду представляла команда-победитель , скип Рэнди Фёрби), Швеции (как ), семь европейских мужских сборных, занявших 1—8 места на чемпионате Европы 2004 года (кроме сборной Швеции), сборная США (вместе с Канадой представляющая Северную Америку), а также сборные Австралии и Новой Зеландии (получившие квалификацию по результатам Тихоокеанского чемпионата 2004).

Составы команд 
(скипы выделены полужирным шрифтом)

Групповой этап 

 Проходят напрямую в четвертьфинал-1 плей-офф.
 Проходят в тай-брейки за выход в четвертьфинал-2 плей-офф.

Шесть команд набрали на групповом этапе 8 побед и 3 поражения. По результатам личных встреч между ними двумя лучшими были определены сборные Шотландии и Германии, пройдя в четвертьфинал-1 плей-офф с 1-го и 2-го места. Остальные четыре команды (сборные Норвегии, США, Финляндии и Канады) прошли в тай-брейки, откуда в четвертьфинал-2 (с 3-го и 4-го мест) выходилили победители матча. Кому из команд с кем встречаться в тай-брейке, определялось как результатами их личных встреч, так и результатами постановочных бросков в центр дома (), проведённых до начала турнира и предназначенных для использования в подобных случаях, когда нужно впоследствии ранжировать команды с одинаковыми результатами.

Тай-брейки 
За выход в плей-офф с 3-го места:
  10:6 

За выход в плей-офф с 4-го места:
  5:9

Плей-офф

Итоговая классификация

Награды 
 Приз имени Колина Кэмпбелла (), присуждаемый «за лучшее воплощение спортивного духа и за спортивное мастерство», получил Марко Мариани (сборная Италии).

Примечания

См. также 
 Чемпионат мира по кёрлингу среди женщин 2005

2005
Международные соревнования по кёрлингу в Канаде
Международные спортивные соревнования в Виктории (Британская Колумбия)
2005 год в кёрлинге
Чемпионаты мира в Канаде
Апрель 2005 года